Марнотратство — нерозумне, даремне витрачання грошей, майна, природних ресурсів тощо;
 Марнотратство — розтрата, злочинна витрата службовою особою довірених їй грошей, цінностей або іншого майна;
 Марнотратство — щедрість, доведена до безглуздя (див.Нікомахова етика)

Посилання 

Марнотратник  // 

Правові терміни
Природні ресурси
Гроші
Гріхи